abzählbar steht für:
 abzählbar, siehe Abzählbare Menge
 abzählbar im Unendlichen, siehe σ-kompakter Raum